Regehly ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Regehly (* 1978), deutscher Physiker
 Thomas Regehly (* 1956), deutscher Philosoph